Безіменний — струмок в Україні у Черкаському районі Черкаської області. Лівий доплив річки Мокрого Ташлика (басейн Дніпра).

Опис 
Довжина струмка приблизно 6,70 км, найкоротша відстань між витоком і гирлом — 6,06  км, коефіцієнт звивистості річки — 1,11 . Формується декількома струмками та загатами.

Розташування 
Бере початок у селі Сердюківка. Тече переважно на північний схід і у селі Лузанівка впадає у річку Мокрий Ташлик, ліву притоку річки Тясмину.

Цікаві факти 
 На струмку існують водокачка, газгольдер та декілька газових свердловин, а у XIX столітті — декілька вітряних млинів.

Примітки

Джерела

Посилання 
 

Малі річки України
Річки Черкаської області
Річки Черкаського  району